Лютш (собственно Лютшиг, ) — фамилия нескольких семей российских немцев.

Известные представители:

 Лютш, Яков (1793—1848) — российский предприниматель родом из Швейцарии, основатель (1834) ситценабивной фабрики на Васильевском острове (в дальнейшем с 1876 г. Товарищество ситценабивной фабрики «Я. Лютш», с 1899 г. в составе Акционерного общества мануфактур «И. А. Воронин, Лютш и Чешер», в советское время ситценабивная фабрика имени Веры Слуцкой, в постсоветское время предприятие «Северный текстиль»).
 Лютш, Карл Яковлевич (1839—1899) — его сын, российский музыкальный педагог.
 Лютш, Адольф Карлович (1872—1912) — его сын, российский историк и педагог.
 Лютш, Владимир Карлович (Вальдемар Лютшиг, 1877—1948) — его сын, немецкий пианист и музыкальный педагог.

 Лютш, Яков Яковлевич (1854—?) — внук Якова Лютша и племянник Карла Лютша, российский дипломат и краевед.
 Лютшиг, Андрей (1926—?) — швейцарский скрипач.

Примечания